Brogden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brogden Township (North Carolina)
 Brogden Township (Oklahoma)